Unter Hyperpolarisation versteht man
 in der Biologie eine Senkung des Membranpotentials einer Nerven- oder Muskelzelle, siehe Hyperpolarisation (Biologie)
 in der Physik eine Spinpolarisation einer Probe, weit über das Gleichgewicht hinaus, siehe Hyperpolarisation (Physik)